Russische Akademie steht für:

 die Russische Sprachakademie ( / Akademija Rossijskaja) im späten 18. bis mittleren 19. Jahrhundert, die sich mit der russischen Sprache beschäftigte
 Petersburger Akademie der Wissenschaften (18. und 19. Jahrhundert, frühes 20. Jahrhundert)
 Russische Akademie der Wissenschaften (RAW)